Piter ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Piter (1899–1933), Gewerkschafterin und Widerstandskämpferin
 Katarzyna Piter (* 1991), polnische Tennisspielerin

Piter ist zudem eine Kurzbezeichnung für die Stadt Sankt Petersburg.